

Persone
 Alfred Bester – autore di fantascienza statunitense
 André Bester – allenatore di rugby a 15 sudafricano
 Rudolf Bester – calciatore namibiano
 Willie Bester – scultore sudafricano

Altro
 Classe Bester – sommergibili DMRS russi